Вознесе́нское — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Вознесенское — прежнее название села Динмухамеда Кунаева в Шуском районе Жамбылской области.

Россия 
 Вознесенское — село в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Вознесенское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Вознесенское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Вознесенское — село в Далматовском районе Курганской области.
 Вознесенское — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Вознесенское — рабочий посёлок в Нижегородской области, административный центр Вознесенского района.
 Вознесенское — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Вознесенское — село в Верещагинском районе Пермского края.
 Вознесенское — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Вознесенское — деревня в Высокогорском районе Татарстана, с 1998 года жилой массив Казани.
 Вознесенское — село в Амурском районе Хабаровского края.
 Вознесенское — деревня в Порецком районе Чувашии.
 Вознесенское — село в Урмарском районе Чувашии.
 Вознесенское — село, на месте которого возник город Сарапул.

Украина 
 Вознесенское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Вознесенское (до 2016 года — Жовтневое) — село в Згуровском районе Киевской области.
 Вознесенское — посёлок в Вознесенском районе Николаевской области.
 Вознесенское — село в Глуховском районе Сумской области.
 Вознесенское — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Вознесенское — село в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 
 Вознесение (село)
 
 
 Вознесеновское